Wühlisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno von Wühlisch (1852–1919), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Heinz-Hellmuth von Wühlisch (1892–1947), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant

Wühlisch bezeichnet:

 Wühlischplatz im Berliner Ortsteil Friedrichshain
 Wühlischstraße im Berliner Ortsteil Friedrichshain